Лисич — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лисич, Булгак (Лисичонок) — киевский, овручский и черкасский боярин конца XV начала XVI века.
 Лисич, Владимир Викторович (1934—2001) — селекционер, заслуженный агроном РСФСР, кандидат биологических наук. См. также 
 Лисичье